W Polsce 
 Luchowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne 
 Luchowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Luchowo – gromada